Бербешть () — місто в Румунії, у повіті Вилча.
 Бербешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Лалошу.
 Бербешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Могош.
 Бербешть () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Джулешть.